Hoegaarden (gemeente), plaats in België
Hoegaarden (bier), biermerk, afkomstig uit Hoegaarden
Hoegaarden Grand Cru, biersoort
Hoegaarden Julius, biersoort
Hoegaarden Spéciale, biersoort
Hougaerdse Das, biersoort
SC Hoegaarden-Outgaarden, voetbalclub